Kolbert ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Kolbert (* 1961), US-amerikanische Journalistin und Autorin von Artikeln und Büchern zur Umweltproblematik
 Peter Kolbert (1954–2000), österreichischer Musiker